Тру́шников — русская фамилия.

Известные носители:
 Трушников, Александр Христофорович (род. 1948) — российский журналист и политический деятель, депутат Государственной думы (1993—1995).
 Трушников, Валерий Георгиевич (1950—2008) — российский политический деятель, и. о. главы администрации Свердловской области (1993—1994).
 Трушников, Пётр Иванович (1925—1988) — Герой Советского Союза.

